Премьер-министр Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии является главой правительства и выполняет многие из исполнительных функций, номинально принадлежащих Суверену, который является главой государства.

С появлением в XVIII веке правительства, состоящего из кабинета министров, его главу стали называть «премьер-министром» (иногда также «премьером» или «первым министром»); до настоящего времени премьер-министр всегда занимает одно из министерских мест (обычно должность Первого лорда казначейства).

Современные историки обычно считают первым премьер-министром сэра Роберта Уолпола , который возглавлял правительство Великобритании в течение двадцати одного года с 1721 по 1742, он также дольше всех пробыл на посту премьер-министра страны. Маргарет Тэтчер стала первой женщиной, занимавшей пост премьер-министра Великобритании. Последним премьер-министром, умершим на своём посту, был Генри Джон Темпл, 3-й виконт Пальмерстон (в 1865 году). Единственным убитым премьер-министром был Спенсер Персеваль, застреленный в 1812 году.

Премьер-министр традиционно живёт в Лондоне по адресу Даунинг-стрит, 10 — в доме, который Георг II подарил Роберту Уолполу в качестве личного подарка. Уолпол, однако, согласился принять его только как официальную резиденцию Первых лордов, а не как подарок для себя лично, и поселился там в 1735 году. Хотя большинство Первых лордов жили на Даунинг-стрит, 10, некоторые жили в своих частных домах. Обычно так поступали аристократы, которые сами владели большими домами в центре Лондона. Некоторые, такие как Гарольд Макмиллан и Джон Мейджор, жили в Адмиралтейском доме, пока на Даунинг-стрит, 10 велись ремонт и реконструкция. В примыкающем доме Даунинг-стрит, 11 располагается резиденция второго лорда казначейства (он же канцлер казначейства, фактический министр финансов). Даунинг-стрит, 12 ранее являлся резиденцией главного «кнута» (координатора фракции правящей партии в Палате общин). Ныне по этому адресу расположена пресс-служба премьер-министра, подразделение стратегических коммуникаций и информационное и исследовательское подразделение правительства.

Список премьер-министров 
Партии

|}

Ныне живущие бывшие премьер-министры 
По состоянию на 2022 год живы семеро бывших премьер-министров Великобритании.

Последней 8 апреля 2013 года в возрасте 87 лет скончалась Маргарет Тэтчер (премьер-министр в 1979—1990 годах).

См. также 
 Премьер-министр Великобритании

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Списки политиков Великобритании
История Великобритании
 
Великобритания